Градски Гризачи e канадски анимиран телевизионен сериал, продуциран от YTV и Decode Entertainment Inc. и спонсориран от Jetix Animation Concepts.

Герои 
Градски Гризачи се състои от две групи: „Армията на плъховете“ и „Съпротивата“.

 Съпротивата

 Ейб – водачът на „Съпротивата“. Той е хладнокръвен и винаги готов за бой. Той е енот.
 Коко – механическия експерт на „Съпротивата“. Тя е катерица.
 Найджъл – сляпа и твърде силна за рода си къртица.
 Лудия – хиперактивен скункс. Когато е бил малък, е бил обезсмърден и затова този скункс не мирише.

 Армията на плъховете

 Кен – водачът на „Армията на плъховете“ и брат на Ейб.
 Безвратия – лейтенантът на „Армията на плъховете“.
 Зитси – техническия инспектор на „Армията на плъховете“.

Списък с епизоди

Премиера в България 
 1 сезон (1 – 13) – 12 януари 2008 г.
 1 сезон (14 – 26) – 5 май 2008 г.

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Градски Гризачи в Jetix (Великобритания и Ирландия).
 Градски гризачи в Jetix (Русия)
 Градски Гризачи в Jetix (Румъния)

Анимационни сериали